Flera personer har haft namnet Herman Wrangel:

 Herman Wrangel (född 1584 eller 1587, död 1643), militär, fältmarskalk, riksråd.
 Herman Wrangel (död 1666), lantråd, far till Didrik Wrangel af Adinal.
 Herman Wrangel (1857–1934), diplomat, utrikesminister 1920–1921
 Herman Wrangel (1859–1938), generallöjtnant, chef för kustartilleriet (1909–1924) och riksdagsman
 Herman Wrangel (1864–1945), generalmajor, chef för kustartilleriet (1924–1929)